El término Ray of Light (rayo de luz) puede referirse a:

El álbum de Madonna de 1998 titulado Ray of Light.
El sencillo de Madonna llamado Ray of Light (canción).